SCUBE1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 988 амінокислот, а молекулярна маса — 107 910.

Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Некатегоризовані білки